Руає́р-де-Вассів'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Ліможа, 37 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 243 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 494,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Руаєр-де-Вассів'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Руаєр-де-Вассів'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез